Valence heißen mehrere Orte in Frankreich:

 Valence im Département Drôme, der größte Ort dieses Namens
 Valence (Charente) im Département Charente 
 Valence (Tarn-et-Garonne) im Département Tarn-et-Garonne 

Als Exonym:

 die französische Bezeichnung der spanischen Stadt Valencia

Mit Namenszusatz:
 Valence-d’Albigeois im Département Tarn
 Valence-en-Brie im Département Seine-et-Marne 
 Valence-sur-Baïse im Département Gers

Verwaltungsgebiet in Frankreich:
 Arrondissement Valence im Département Drôme

Valence steht für: 
 Valence (Vroom's VIE-Theorie) Begriff aus der Psychologie: bezeichnet den Wert der Ergebnisse (des Erfolgs) für das Individuum

Valence ist der Familienname folgender Personen:
 Aymer de Valence, 2. Earl of Pembroke († 1324), englischer Magnat, Diplomat und Militär
 Jean-Baptiste-Cyrus-Marie-Adélaïde de Timbrune de Thiembronne comte de Valence (1757–1822), französischer General
 Joan de Valence, englische Adlige 
 William de Valence, 1. Earl of Pembroke († 1296), englischer Peer französischer Abstammung